Urge peut désigner :
 Urge, un thriller américain coécrit et réalisé par Aaron Kaufman, sorti en 2016 ;
 Urge, un village du nord-ouest de l'Estonie.